Vril je pojem, který vytvořil anglický politik, básník a spisovatel Edward Bulwer-Lytton (1803–1873), jenž napsal knihu The Coming Race (Přicházející rasa, česky vyšlo pod názvem Budoucí lidstvo), kde popisuje velmi vyspělou rasu v podzemí, kam se náhodou dostal spolu s přítelem při průzkumném bádání. Kniha je psaná tak přesvědčivě, že ji mnoho čtenářů začalo považovat za pravdivou výpověď. Navíc inspirovala několik lidí do té míry, že se stala základem tajných společností.

O skutečném významu slova Vril lze jen diskutovat. Je důležité říci, že ještě před zveřejněním již zmíněné knihy The Coming Race byl obsah tohoto pojmu zakomponován do něčeho, co se nazývá „nacistický okultismus“, který byl spojován s Třetí říší a který není známý většině lidí.

Teorie duté Země 
Základem učení Vril je tajemná síla, pomocí které se z člověka může spojením s nadpřirozenými silami stát nadčlověk (Übermensch). Tajná společnost Vril byla ženská a její hlavní postavou byla Vídeňanka Marie Orsitsch. Zmínku o ní napsali autoři Bergier a Pauwels v knize Aufbruch ins dritte Jahrtausend: von der Zukunft der phantastischen Vernunft (česky Jitro kouzelníků). Ženy z Vrilu si nechávaly růst vlasy mnohdy až na zem, neboť věřily, že jejich pomocí mohou „přijímat“ zprávy a vlny z jiných světů jako anténami.

Adolf Hitler a okultní skupiny okolo něho věřili v existenci rasy v podzemí, kterou nazývali jako „árijská“ a která tu kdysi dávno zanechala svůj znak – hákový kříž (svastiku), který se vyskytuje v hinduismu, v dávném starověku, u Indiánů i na jiných místech.

O teorii duté země se zmiňuje kniha Ztracený svět v podzemí. Píše se v ní o zahradě druhého slunce i o historii podzemního národa tajné rase tzv. Stixů (kniha je od britských autorů)
Také se v určité pasáží sama o sobě v příběhu zmiňuje že byla vydána jako fantasy pro děti.
Zmiňuje se o přeživších vojácích z druhé světové války jejichž ponorku vyslanou rok po válce sthl mořský proud do propasti a padala až do oblastí s nízkou gravitací blízko středu země.
Její členové objevili tajemství rotace země i vnitřní svět takzv. Zahradu druhého slunce.
Toto měl zjistit mladý Will Burrows když začal pátrat po svém ztraceném otci doktoru Archeologie, který byl unesen již zmíněnou podzemní rasou.

Nacistické expedice 
Třetí říše podnikala i expedice do Amazonie, o čemž píše německý novinář Karl Brugger ve své knize Die Chronik von Akakor. Konspirační teoretici často na potvrzení možné existence nacistické základny na Antarktidě (Schwabenland) uvádějí fakt, že vláda USA vyslala vojsko o rozsahu 4700 mužů, 13 lodí a mnoho letadel do Antarktidy rok poté, co skončila druhá světová válka. Operaci pod názvem Highjump vedl admirál Byrd a vláda oficiálně tvrdí, že se jednalo „o vojenské cvičení“.

Související články 
 Společnost Vril

Externí odkazy 
 

Energie (esoterismus)
Konspirační teorie
Ariosofie